Каргинское сельское поселение — муниципальное образование в Боковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — станица Каргинская.

История 
В июне 2000 года из состава Каргинского сельсовета (предшественника Каргинского сельского поселения) в состав Боковского сельсовета был передан хутор Коньков.

Каргинское сельское поселение создано в 2005 году на территории бывшего Каргинского сельсовета и с тех пор существует в неизменных границах.

Административное устройство 
В состав Каргинского сельского поселения входят:
 станица Каргинская,
 хутор Вислогузов,
 хутор Грушинский,
 хутор Климовка,
 хутор Латышев,
 хутор Попов,
 хутор Рогожкин.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Ссылки 
 Сайт станицы Каргинской
 Официальный сайт Администрации муниципального образования "Каргинское сельское поселение"
 Административное деление Боковского района

Муниципальные образования Боковского района
Сельские поселения Ростовской области